Ли́ззи Ва́льдмюллер (, имя при рождении — Felizitas Karoline Waldmüller; 25 мая 1904 — 8 апреля 1945) — немецкая актриса и певица родом из Австрии.

Биография 
Актриса родилась 25 мая 1904 года в австрийском городе Книттельфельд в семье актёров. Её отец был владельцем передвижного театра. В юности Лиззи брала уроки вокала и актёрского мастерства, в 20-х годах играла в театре, затем переехала в Германию и вместе с супругом, немецким актёром Максом Хансеном, пела в опереттах.

В 1931 году актриса дебютировала в кино. Поначалу её карьера развивалась не слишком успешно, и Лиззи доверяли только второстепенные роли. Наиболее заметным было её появление в фильме Вилли Форста «Милый друг» по мотивам новеллы Ги де Мопассана. Песня Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami, которую актриса исполнила в этом фильме, стала шлягером.

Во время Второй мировой войны её карьера пошла на взлёт — актриса играла ведущие роли в музыкальных фильмах и кинокомедиях, таких как «Любовная комедия» (1942) и «Да здравствует любовь» (1944). В музыкальном фильме «Госпожа Луна» (1941) спела песню Пауля Линке «Берлинский воздух» (Berliner Luft), которая получила оглушительный успех у публики и со временем стала неофициальным гимном Берлина. 

8 апреля 1945 года Лиззи Вальдмюллер погибла во время бомбардировки Вены.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии актрисы
 Биография
 Фотография могилы актрисы
 Песня «Берлинский воздух» в исполнении Лиззи Вальдмюллер (сцена из фильма «Фрау Луна», 1941)

Погибшие при бомбёжках в тылу во время Второй мировой войны